Э́нджел Са́ммерс (; род. 29 мая 1987 года, Шартр, Франция) — французская порноактриса.

Биография 
Энджел Саммерс родилась в Шартре (Франция) 29 мая 1987 года. В начале 2007 года она начала работать моделью и танцевала стриптиз. В мае 2008 года дебютировала в порноиндустрии. В 2009 году она выиграла награду Hot d'Or в категории «Лучшая французская старлетка», а в 2011 году награду SHAFTA в категории «Лучшая иностранная актриса». Кроме работы в порноиндустрии Саммерс снялась в телевизионном сериале Q.I. и вела разговорное шоу о сексуальности на Fun Radio. Кроме того Энджел организовала компанию Climax. В сентябре 2013 года Саммерс объявила об уходе из порноиндустрии. За свою карьеру успела сняться в более чем 80 порнофильмах.

Премии и номинации

Фильмография 
 Amazing Asses 2
 My Wife’s Hot Friend 18
 Totally Loaded
 French Angels
 Babysitter 6
 Scandale dans la famille
 Ghborhood Swingers 6
 High Heels and Panties 2
 Dairyere The Moovie
 Buttman’s Stretch Class 12

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Энджел Саммерс
 Твиттер Энджел Саммерс
 Официальный блог Энджел Саммерс

Порноактрисы Франции
